

Ludzie noszący nazwisko  Fajfer 
 Adam Fajfer (ur. 1973) – polski żużlowiec
 Jan Fajfer (ur. ok. 1500, zm. po 1560) – założyciel papierni w Lublinie, jeden z pierwszych polskich papierników
 Maciej Fajfer (ur. 1991) – polski żużlowiec
 Oskar Fajfer (ur. 1994) – polski żużlowiec
 Tadeusz Fajfer (ur. 1959) – polski piłkarz grający na pozycji bramkarza i trener piłkarski
 Tomasz Fajfer (ur. 1969) – polski żużlowiec
 Zenon Fajfer (ur. 1970) – polski twórca i teoretyk liberatury

Zobacz też 
 Helena Duć-Fajfer – łemkowska działaczka społeczna i poetka